

Astronomia 
 Iperione – Satellite di Saturno

Cultura 
 La caduta di Iperione (Hyperion) – poema epico incompleto di John Keats
 Iperione (Hyperion) – libro di Henry Wadsworth Longfellow
 Iperione (Hyperion) – romanzo di Friedrich Hölderlin

Mitologia 
 Iperione – personaggio della mitologia greca, un titano marito di Teia e padre di Helios, Selene ed Eos
 Iperione – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Priamo.

Pagine correlate 
Hyperion
Yperion
Iperone

Note